Olaf Guthfrithson (+941), koning van Dublin (934-939) en Northumbria (939-941)
 Olaf III van Noorwegen (+1093), koning van Noorwegen (1067-1093)